Candón puede referirse a:

 la aldea española llamada Candón, en la provincia de Huelva; o
 el nombre común de la planta Annona reticulata.